Hrvatski otoci
 Dužac Veli, otok u Pašmanskom kanalu
 Dužac Mali, otok u Pašmanskom kanalu
 Dužac (Tetovišnjak Veli), otočić južno od Murtera i sjeverozapadno od Kakana
 Dužac (Ist), otočić JZ od Ista